

Sport 
 Global Wrestling Federation

Codici 
 gwf – codice ISO 639-3 della lingua gowro